WBU steht als Abkürzung für:

 Wahlgemeinschaft für Bürgerinitiativen und Umweltschutz, eine ehemalige österreichische Partei
 Wehrmachtbefehlshaber Ukraine, Befehlshaber der rückwärtigen deutschen Besatzungstruppen im Reichskommissariat Ukraine im Zweiten Weltkrieg
 Welsh Badminton Union, walisischer Badmintonverband Welsh Badminton Cymru
 Weltblindenunion (World Blind Union), die internationale Interessenvertretung von blinden Menschen
 World Boxing Union, eine in England ansässige Boxorganisation

WBU